het voorvoegsel micro- betekent 'klein'. Het is het kleinste onderdeel van het rijtje micro - meso - macro, zoals in micro-economie en micronutriënten. Het antoniem is macro-.
Micro (SI-prefix), het SI-voorvoegsel (µ) dat gebruikt wordt om een factor 10−6, oftewel 1/1000000, aan te duiden
Microlepidoptera, kleine vlinders, ook micro's genoemd
Microfoon
Microcomputer
Micro (North Carolina), een plaats in North Carolina
Micro (geslacht), een geslacht van hooiwagens